Åminne steht für:
 Åminne (Jönköping), einen Ort in Jönköpings län
 Åminne (Gotland), einen Ort auf Gotland
 Åminne, heute Halikko bei Salo in Finnland